Daewoo kan syfta på:

 Daewoo Industrial – ett koreanskt konglomerat grundat 1967 och upplöst 1999, ett av de största innan konkursen
 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering – ett av världens största skeppsvarv
 GM Daewoo – ett bilmärke som ingår i General Motors
 Daewoo Bus – ett sydkoreanskt buss- och bilmärke som ingår i GM Daewoo-familjen
 Tata Daewoo Commercial Vehicle – ett sydkoreanskt lastbilmärke som ingår i Tata Motors-familjen
 Daewoo Heavy Industries – en avdelning i Daewoo Industrial, numera integrerat i Doosan Heavy Industries & Construction, del av Doosan
 Daewoo Securities – en investeringsbank, numera del av KDB Financial Group
 Daewoo Electronics – tidigare Daewoo Corporation
 Daewoo International Corporation eller Daewoo International – tradingbolag